И́моджен Каннингем (; ) — американский фотограф, известна по фотографиям растений, обнажённой натуры и промышленности. Она также была одним из участников «группы f/64».

Биография 

Имоджен Каннингем родилась 12 апреля 1883 года в Портленде (Орегон, США). В возрасте 18 лет она приобрела свой первый фотоаппарат, однако вскоре потеряла к нему интерес и продала одному из друзей. В 1906 году, во время учёбы в Университете Вашингтона (Сиэтл), она познакомилась с работами Гертруды Кезебир и вновь заинтересовалась фотографией. Благодаря помощи преподавателя химии Хораса Байерса Каннингем быстро освоила принципы фотографии и начала подрабатывать, снимая растения для отдела ботаники.

После получения высшего образования в 1907 году Каннингем начала работать с Эдвардом Кёртисом в сиэтлской студии, познакомившись тем самым с портретной фотографией.

В 1909 она получила возможность пройти стажировку за границей и, по совету преподавателя химии, отправилась в Дрезден (Германия), где преподавал профессор Роберт Лютер.

После приезда в Германию Каннингем была некоторое время слишком занята учёбой и почти не фотографировала. В мае 1910 года она закончила свою работу «О прямой проявке платиновой бумаги для коричневых тонов» (), посвящённую способу увеличения скорости печати, повышению чистоты светлых тонов и создании сепии.

После возвращения в Сиэтл Каннингем открыла собственную фотостудию. В 1913 году она стала членом Бруклинской академии гуманитарных и точных наук. В 1914 её портреты были выставлены в Нью-Йорке на выставке Международной изобразительной фотографии, а её портфолио издано журналом Wilson’s Photographic Magazine.

В 1915 Каннингем опубликовала серию фотографий обнажённой натуры. Хотя её работы получили положительные отзывы, она столкнулась и с массовым неодобрением подобных работ и по этой причине не возвращалась к ним в течение 55 лет.

В 1915—1920 годами Каннингем продолжала работу. В этот промежуток у неё также родилось трое детей (в 1915 году она вышла замуж за Роя Патриджа). В 1920 году она с семьей переехала в Сан-Франциско, где стала преподавателем в колледже Миллса. В этот период стиль её работ претерпел некоторые изменения. В 1923—1925 годах она увлеклась фотографированием растений, а позже — промышленных пейзажей.

В 1929 году Эдвард Уэстон номинировал 10 работ Каннингем на участие в выставке «Фото и Кино» в Штутгарте. В 1932 Имоджен Каннингем была одним из участников «Группы F/64» (). В 1934—1936 годах она также работала в Нью-Йорке для Vanity Fair.

В 1940-х годах Каннингем переключилась на уличную фотографию, продолжая одновременно заниматься коммерческой съёмкой. Она также получила работу преподавателя в Калифорнийской школе изобразительного искусства.

Имоджен Каннингем скончалась 24 июня 1976 в Сан-Франциско (США) в возрасте 93 лет.

В честь Имоджен Каннингем назван кратер на Меркурии.

Издания 
 Imogen Cunningham: Portraiture, 1997 ISBN 0-8212-2437-9
 Imogen Cunningham: On the Body, 1998 ISBN 0-8212-2438-7
 Imogen Cunningham 1883—1976, 2001 ISBN 3-8228-7182-6
 Imogen Cunningham: Flora, 2001 ISBN 0-8212-2731-9

См. также 
 Группа F/64

Примечания

Ссылки 
 Imogen Cunningham Trust
 Страница на сайте Мастера фотографии
 Американский фотограф Имоджен Каннингем

Фотографы-портретисты
Преподаватели Корнишского колледжа искусств